Eleandro Pema – calciatore albanese
 Jetsun Pema – sorella dell'attuale Dalai Lama tibetano Tenzin Gyatso
 Jetsun Pema del Bhutan – regina del Bhutan